Вла́сково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района на реке Ловать, в 23 км к северу от райцентра Великие Луки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 81 житель.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Марьинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района